

Code ou sigle 
ZU est un code pouvant désigner :
 
 
 

zu est un code pouvant désigner :
 le zoulou, selon la norme ISO 639-1.

Nom de personne 
Zu (祖) est un terme honorifique figurant dans le nom posthume d'anciens souverains chinois comme Zu Xin, Zu Ding, Zu Geng et Zu Jia de la dynastie Shang.

 (祖逖, 266-321), général chinois ;
Zu Chongzhi (祖冲之, 429-500), mathématicien et astronome chinois ;
Zu Gengzhi (祖暅之,  450-520), mathématicien chinois, fils du précédent ;
 (祖咏, 699–746?), poète chinois ;
 (祖大寿, mort en 1656), général chinois ;
Zu Ya-Le (祖雅乐, née en 1983), ou Ji Di, scénariste et illustratrice chinoise.

Voir aussi  pour l'origine et la fréquence du nom de famille Zu.

Zu est un prénom ou un nom personnel, notamment porté par :
Huang Zu (黃祖, mort en 208), général chinois.

Autres 
Zu peut faire référence à :
 zu, romanisation de plusieurs caractères chinois tels que  qui est également un nom de famille, et  ;
 zu, une particule utilisée en allemand signifiant « à » (par exemple dans Maximilian zu Wied-Neuwied ou souvent associée au titre Junker) ;
 Anzû ou Zu, une divinité sumérienne ;
 Zu Fossae, ensemble de fossés sur Ganymède ;
 une montagne dans les films La Légende de Zu et Zu, les guerriers de la montagne magique ;
 Zu, un trio italien de musique expérimentale aux accents free jazz et noise rock ;
 Zu, un genre de poissons de l'ordre des Lampridiformes.
 Anzu, un dinosaure du clade des Oviraptosaures.
 Zu, en Basque veut dire Toi
 Zu, peut aussi être une abréviation du mot bisous en Français.
 ZU, musicien français, guitariste, auteur-compositeur-interprète, spécialisé en blues français (d'expression française), membre fondateur du duo Les Blouzayeurs et de ZU et Les Zigs (Label Bluesiac).